«Бислетт» () — мультиспортивный стадион в городе Осло, Норвегия, открыт в 1922 году, в настоящий момент вмещает 15 400 зрителей. В 1952 году являлся главной спортивной ареной VI зимних Олимпийских игр, в различные года являлся местом проведения одиннадцати чемпионатов мира по конькобежному спорту. В 2004 году полностью снесён, и выстроен заново к 2005 году.

Был построен в 1917 году на месте старого кирпичного завода при финансовом участии муниципалитета города. Изначально использовался как арена для катания на коньках. Позже стадион стал использоваться и для проведения легкоатлетических соревнований. В 1940 году подвергся серьёзной реконструкции, после которой стал вмещать 20 000 зрителей. Следующая реконструкция была проведена в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 1952 года. С 1965 года на стадионе с разной частотой проходил легкоатлетический турнир Bislett Games, который с 1998 года стал одним из этапов Золотой лиги ИААФ. До конца 80-х годов стадион оставался главной конькобежной площадкой Норвегии, однако с началом 90-х конькобежный спорт в гонке за улучшением результатов постепенно стал уходить от практики проведения крупных турниров под открытым небом, отдавая предпочтение крытым аренам. Видя упадок арены, муниципалитет города Осло принял решение о переориентации арены на летние виды спорта.

Таким образом, в 2004 году стадион был полностью разрушен, и за десять месяцев к лету 2005 года выстроен заново с учётом всех современных требований, выдвигаемых к проведению соревнований по лёгкой атлетике и футболу. В настоящий момент стадион является домашним для двух футбольных клубов — «Шейда» и «Люна».

Рекорды стадиона

Ссылки 
 Официальный сайт стадиона 
 Официальный сайт этапа Золотой лиги ИААФ — Bislett Games 

Здания и сооружения, заложенные в 1917 году
Стадионы Осло
Конькобежные катки Норвегии
Футбольные стадионы Норвегии
Зимние Олимпийские игры 1952
Спортивные сооружения зимних Олимпийских игр 1952